Antonio Cadei (1944-2009) – storico dell'arte italiano
 Arnaldo Cadei (1918-...)  – calciatore italiano
 Michele Cadei (1974) – pilota motonautico italiano